Горбуненко, Денис Володимирович (нар. 9 грудня 1973, Донецьк) — відомий український  банкір та фінансист.

До своєї кар'єри у якості фінансиста він займав різні керівні посади у банківській сфері, в тому числі посаду генерального директора Родовід Банку.

За час перебування пана Горбуненко на посаді генерального директора, Родовід Банк пережив безпрецедентне зростання, ставши одним з провідних банків країни.

У 2008 році мажоритарний акціонер Родовід Банку оголосив про продаж контрольного пакета акцій компанії ISTIL Group, що належить Мохаммаду Захуру. Пан Горбуненко не погодився з рішенням. 13 січня 2009 року він подав у відставку з поста генерального директора Родовід Банку, щоб зосередитися на власних інвестиційних проектах.

Політична діяльність 
На початку 2005 року Горбуненко стає одним із засновників політичної партії «Віче». В 2006 році балотується в народні депутати України (№ 5 у виборчому списку партії "Віче"). З 2006 року являється членом Політради партії.

Українські банкіри